Brinsigr signifie « feu » dans la langue des elfes dans Le cycle de L'Héritage de Christopher Paolini.
 Brinsigr est également le titre du  du cycle de l'Héritage de Christopher Paolini.
 Brinsigr est également le nom que donne Eragon à sa nouvelle épée dans le tome 3 du cycle de l'Héritage de Christopher Paolini.